Игитя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Игитян, Ованес Гензикович (род. 1960) — бывший депутат армянского парламента.
 Игитян, Генрих Суренович (1932—2009) — армянский искусствовед и художник.